Буцко — фамилия украинского происхождения. Известные носители:
 Буцко, Николай Александрович (1923—1982) — советский учёный, д. и. н., профессор.
 Буцко, Пётр Александрович (род. 1925) — полковник, кандидат технических наук, лауреат Государственной премии СССР (1981).
 Буцко, Юрий Маркович (1938—2015) — российский композитор.